Соревнования среди мужчин в горнолыжной комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2021 года прошли 15 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо, Италия. Старт супергиганта был запланирован на 11:15 по местному времени (UTC+1), а старт в слалома на 15:20 местного времени. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 44 горнолыжника из 22 государств.

Действующий чемпион мира француз Алексис Пентюро был близок к защите титула, но всё же уступил австрийцу Марко Шварцу 0,04 секунды. Бронзовую медаль завоевал швейцарец Лоик Мейяр, проигравший 1,14 секунды.

Трасса 
Супергигант
 Старт — 2160 м;
 Финиш — 1560 м;
 Перепад высот — 600 м;
 Длина трассы — 2150 м.
Слалом
 Старт — 1740 м;
 Финиш — 1560 м;
 Перепад высот — 180 м;
 Длина трассы —

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 [ Финишный протокол]

Комбинация